Pictures at an Exhibition () — первый концертный альбом английской группы Emerson, Lake & Palmer, выпущенный в 1971 году.

Об альбоме 

Только в следующем, 1972 году Pictures at an Exhibition вышел крупным тиражом и стал широко известен публике, хотя сама программа с успехом была представлена группой уже в своем первом концертном выступлении на фестивале на острове Уайт в 1970 году. Музыка представляет собой рок-переработку нескольких пьес из известной сюиты Модеста Мусоргского «Картинки с выставки», дополненную собственными композициями.

Альбом записан в марте 1971 года «вживую» на концерте в Ньюкасле. Запись концертного выступления на о. Уайт была издана в 2006 году под названием «Isle of Wight 1970: The Birth of a Band» (CD/DVD).

В 1981 году альбом был издан в СССР.

В 1993 году группа записала студийную версию этой программы. Она завершает последний на сегодняшний день студийный альбом группы «In the Hot Seat» (1994).

Диск занял 10-е место в американском чарте Billboard 200.

Список композиций 
Тексты - Лейк, Фрайзер
 «Promenade» (Мусоргский, аранжировка - Эмерсон) — 1:58
 «The Gnome» (Мусоргский, аранжировка - Палмер) — 4:18
 «Promenade» (Мусоргский, аранжировка - Эмерсон, Лейк) — 1:23
 «The Sage» (Лейк) — 4:42
 «The Old Castle» (Мусоргский, аранжировка - Эмерсон) — 2:33
 «Blues Variation» (Эмерсон, Лейк, Палмер) — 4:22
 «Promenade» (Мусоргский, аранжировка - Эмерсон) — 1:29
 «The Hut of Baba Yaga» (Мусоргский, аранжировка - Эмерсон) — 1:12
 «The Curse of Baba Yaga» (Эмерсон, Лейк, Палмер) — 4:10
 «The Hut of Baba Yaga» (Мусоргский, аранжировка - Эмерсон) — 1:06
 «The Great Gates of Kiev / The End» (Мусоргский, аранжировка - Эмерсон) — 6:37
 «Nutrocker» (Чайковский, аранжировка - Фаули, Эмерсон, Лейк, Палмер) — 4:26

Бонус-треки 
  «Pictures at an Exhibition» (студийная версия) — 15:28
 «Promenade»
 «The Gnome»
 «Promenade»
 «The Sage»
 «The Hut of Baba Yaga»
 «The Great Gates of Kiev»

Участники записи 
 Кит Эмерсон — клавишные
 Грег Лейк — вокал, гитары, тексты
 Карл Палмер — ударные

Примечания

Ссылки 
 Pictures At An Exhibition на discogs.com 

Альбомы 1971 года
Альбомы прогрессивного рока
Концертные альбомы Emerson, Lake & Palmer
Концертные альбомы 1971 года
Альбомы симфо-рока